Паради́гма ( — «пример, модель, образец»):
 Парадигма, в науке — принятая научным сообществом модель рациональной научной деятельности.
 Парадигма, в образовании — это совокупность идей и понятий, определяющая программы образования.
 Парадигма, в лингвистике — совокупность (или класс) языковых единиц в лингвистике, связанных парадигматическими отношениями (объединённых по одному общему признаку и противопоставленных — по другому), а также упорядоченная схема или модель, определяющая такие языковые единицы.
 Словообразовательная парадигма (также парадигматическое объединение слов) — одна из единиц системы словообразования, представляющая собой совокупность производных (мотивированных) слов, образованных от одного производящего (мотивирующего) слова и расположенных на одной ступени производности (мотивированности).
 Парадигма, в философии — определённый набор концепций или шаблонов мышления, включая теории, методы исследования, постулаты и стандарты, в соответствии с которыми осуществляются последующие построения, обобщения и эксперименты в области.
 Парадигма, в программировании — это совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания компьютерных программ (подход к программированию).
 Парадигма, в риторике — пример, взятый из истории или мифологии и приведённый с целью сравнения;
 К общепринятым парадигмам относятся образцовый метод принятия решений, модели мира или его частей (отраслей, областей знаний, сфер жизни и деятельности), принимаемые большим количеством людей.
 Личная парадигма — это сущностный метод принятия решений, ментальная модель конкретного человека, его точка зрения.

См. также 

 Парабола
 Басня
 Смена парадигм
 Абстракция
 Концепция
 Эгрегор